Roth puede hacer referencia a los siguientes poblados o divisiones administrativas:

 Roth, distrito de Baviera (Alemania).
 Roth, capital de ese distrito en Alemania.
Roth (Rin-Hunsrück).
Roth (Eifel).
 Roth, ciudad de Francia.

Asimismo, como apellido (también puede encontrarse castellanizado como Rot) puede referirse a las siguientes personalidades:

 Albrecht Wilhelm Roth, botánico alemán cuya abreviatura es Roth.
 Alvin E. Roth, economista estadounidense.
 Cecil Roth, historiador británico-israelí.
 Christine Evelyn Roth.
 Claudia Roth, política alemán.
 Dagmar Roth-Behrendt, abogado y político alemán.
 Daniel Roth.
 David Lee Roth,  cantante estadounidense de Hard rock.
 David Roth.
 Dieter Roth.
 Ed Roth.
 Eli Roth, director de cine, actor.
 Emery Roth.
 Emily Roth.
 Eric Roth, guionista estadounidense.
 Ernie Roth.
 Esther Roth-Shachamarov.
 Eugen Roth.
 Frederick Roth.
 Friederike Roth.
 Gerhard Roth (1942–2022), escritor y ensayista.
 Heinrich Roth, misionero alemán.
 Henry Roth, novelista estadounidense del .
 Hyman Roth.
 J. D. Roth.
 Jane Richards Roth.
 Jeff Roth.
 Joanna Roth.
 Joel Roth.
 Johannes Roth, zoólogo alemán del .
 John D. Roth.
 John Roth.
 Josef Roth von Limanowa-Lapanów (o Josef Roth-Limanowa) (1859-1927), oficial austriaco (coronel general desde 1918).
 Joseph Roth (pseudónimo: Hamilkar, Christine von Kandl).
 Justus Ludwig Adolf Roth.
 Klaus Roth, matemático británico.
 Marco Roth.
 Martin Roth.
 Marty Roth.
 Matt Roth.
 Michael "Blutkehle" Roth, miembro de la banda Eisregen.
 Michael Roth, miembro del equipo masculino de balonmano de Alemania en los juegos olímpicos de 1984.
 Michael Roth (n. 1970), político alemán, miembro del SPD y del Bundestag, Parlamento de Alemania.
 Miranda Roth.
 Moritz Roth (1839-1914), médico suizo.
 Paul-Edwin Roth.
 Petra Roth.
 Philip Roth, novelista estadounidense.
 Philipp Roth (1853-1898), violonchelista.
 Richard Roth.
 Robin Roth.
 Santiago Roth.
 Sid Roth.
 Stephan Ludwig Roth.
 Tim Roth.
 Ulrich Roth.
 Walter Rudolf von Roth.
 Werner Roth (comics).
 Wilhelm Roth (o Vilmos Róth; n. 1848), rinólogo austro-húngaro.
 William V. Roth, Jr. Zeno Roth (1956–2018), guitarrista de heavy metal alemán.

Además, en la forma Róth, puede hacer referencia a estas otras personalidades:

 Gyula Róth (1873-1961), húngaro.
 Károly Roth (o Károly Telegdi-Roth; 1886-1955), húngaro.
 Márton Róth (1841-1917), húngaro.
 Miksa Róth (1865-1944), húngaro.
 Samu Róth''' (1851-1889), húngaro.